Алиф:

 Алиф — первая буква арабского алфавита.
 Алиф максура — буква арабского алфавита.
 Алиф Капитал — коммерческая финансовая организация в Республике Таджикистан.
 Алиф-Алиф — административная единица Мальдивских островов.